Ловас () — угорське прізвище:

 Ласло Ловас (1948) — угорський математик.
 Ярослав Ловас (?) — український військовик, солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.

Угорські прізвища